Erald Dervishi – scacchista albanese
 Roland Dervishi – calciatore albanese